Самолуково — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости.

Расположена в 26 км к югу от райцентра Локня и к востоку от волостного центра Башово. Железнодорожная станция Самолуково на участке Дно — Дедовичи — Бежаницы — Локня — Великие Луки.

Население

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 240 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района